Улица Профессора Попова (названы в честь и память о русском изобретателе в области радиосвязи, профессоре Александре Степановиче Попове):

 Улица Профессора Попова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Профессора Попова — улица в посёлке Сосново Ленинградской области.

Примечания